Ле-Беньо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 65 км на захід від Пуатьє, 29 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Ле-Беньон і Ла-Шапель-Тірей було об'єднано в новий муніципалітет Беньон-Тірей.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 149 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 323,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Беньон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Беньон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр